in Indonesië
 Magelang (Kerkap), een bestuurslaag
 Magelang (Magelang Tengah), een bestuurslaag
 Magelang (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
 Magelang (stad), een stad in de provincie Midden-Java